In 2008 werd het 94ste Campeonato Mineiro gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Minas Gerais. De competitie werd gespeeld van 27 januari tot 4 mei werd georganiseerd door de Federação Mineira de Futebol. Cruzeiro werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mineiro
Mineiro